

Населені пункти та їхні частини

 Копаниця — село в гміні Новінка Августівського повіту Підляського воєводства
 Копаниця — село в гміні Седлець Вольштинського повіту Великопольського воєводства
 Копаниця — частина міста Пілава-Ґурна в Дзержоньовському повіті Нижньосілезького воєводства
 Копаниця — осада в гміні Маново Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Копаниця — лісова осада в гміні Пласька Августівського повіту Підляського воєводства

Примітки